Потанинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Бурятия 
 Потанинское сельское поселение — входит в Бичурский район

Ленинградская область
 Потанинское сельское поселение — входит в Волховский район